Achternaam
 Verheyen, Nederlandse en Vlaamse achternaam

Familie
 Verheyen, Nederlands adellijk geslacht

Fictief figuur
 Inge Verheyen, personage uit de Vlaamse soapserie Thuis

Personen met de achternaam Verheyen
 Anouk Verheyen, Belgisch zangeres, rapper, songtekstschrijver, drummer en dj, bekend onder het pseudoniem Sista Flex
 Antonius Josephus Joannes Henricus Verheyen, Nederlands politicus
 Arnoldus Gerbrandus Verheyen, Nederlands politicus
 Charles Verheyen, Nederlands militair
 Geert Verheyen, Belgisch wielrenner
 Gert Verheyen, Belgisch voetballer
 Jacques Verheyen, Belgisch syndicalist en politicus
 Jacques Verheyen, Nederlands glazenier en kunstschilder
 Jan Verheyen, Belgisch voetballer
 Jan Verheyen, Belgisch film- en televisieregisseur, presentator en mediafiguur
 Jef Verheyen, Belgisch kunstschilder
 Johannes Baptista Arnoldus Josephus Maria Verheyen, Nederlands politicus
 Katja Verheyen, Belgisch politica
 Mario Verheyen, Belgisch voetballer
 May Verheyen, Belgisch atlete
 Napoleon Joseph Verheyen, Belgisch procureur des Konings en administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid
 Philip Verheyen, Zuid-Nederlands medicus
 Pieter Verheyen, Zuid-Nederlands componist en organist
 René Verheyen, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Robin Verheyen, Belgisch saxofonist
 Sabine Verheyen, Duits politica

Zie ook 
 Verhey (doorverwijspagina)